Porsche Tennis Grand Prix 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Porsche Tennis Grand Prix rozgrywany w dniach 18–24 kwietnia 2022 roku w Stuttgarcie na kortach ceglanych w hali o puli nagród wynoszącej 611 210 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Niemczech